Castro je lahko:
 Castro (priimek)
 Fidel Castro
 Raul Castro
 Castro, Bergamo (Italija)
 Castro, Lecce (Italija)